

Населені пункти та їхні частини
 Садкі — гміна в Накельському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Садкі — село в гміні Садкі Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Садкі — село в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Садкі — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Садкі — частина міста Мальборк у Мальборському повіті Поморського воєводства
 Садкі — колонія в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Садкі — лісова осада в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства

Примітки